200 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 6 grudnia.

Swój pierwszy tytuł mistrzyni świata na krótkim basenie zdobyła Federica Pellegrini z Włoch (1:51,73). Srebro, z czasem 1:52,28, wywalczyła Węgierka Katinka Hosszú. Brązowy medal otrzymała reprezentantka gospodarzy Taylor Ruck, która uzyskała czas 1:52,50 i pobiła tym samym rekord świata juniorek.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:16 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 18:39 czasu lokalnego.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Przypisy 

K